Система APG III — сучасна таксономічна система класифікації квіткових рослин, розроблена «Групою філогенії квіткових» (, APG) і опублікована в жовтні 2009 року у Ботанічному журналі Лондонського Ліннеївського товариства в статті «An update of the Angiosperm Phylogeny Group classification for the orders and families of flowering plants: APG III». Система APG III була заміщена 2016 р. шляхом подальшого перегляду, системою APG IV.

Основні розробники Системи — учасники «Групи філогенії квіткових» Биргітта Бремер (, The Bergius Foundation, Шведська королівська академія наук), Коре Бремер (, проректор Стокгольмського університету, Швеція), Марк Вейн Чейз (Mark W. Chase, Jodrell Laboratory, Королівські ботанічні сади в К'ю, Велика Британія), Michael F. Fay (Jodrell Laboratory, Королівські ботанічні сади в К'ю, Велика Британія), Джеймс Рівіл (, L. H. Bailey Hortorium, Факультет біології рослин Корнелльського університету, США), Douglas E. Soltis (Біологічний факультет університету Флориди, США), Pamela S. Soltis (Музей природознавства університету Флориди, США) і Peter F. Stevens (Біологічний факультет Університету Міссурі — St. Louis, Міссурійський ботанічний сад, США). Певний вклад в розробку Системи внесли також Arne A. Anderberg, Michael J. Moore, Richard G. Olmstead, Paula J. Rudall, Kenneth J. Sytsma, David C. Tank, Kenneth Wurdack, Jenny Q.-Y. Xiang й Sue Zmarzty.

Загальна інформація 
Система класифікації APG III є спадкоємицею системи класифікації APG II (2003), яка, у свою чергу, була спадкоємицею системи класифікації APG (1998). Кожна з цих систем відбиває (на певний момент часу) консенсус думок широкого кола учених-ботаніків, об'єднаних в «Групу філогенії квіткових» (APG) і працюючих у ряді інститутів різних країн.

Пропонована класифікація в порівнянні з попередньою виправлена і доповнена. Число рядів в новій системі збільшилося до 59 проти 45 в системі APG II: додалися порядки Amborellales, Berberidopsidales, Bruniales, Buxales, Chloranthales, Escalloniales, Huerteales, Nymphaeales, Paracryphiales, Petrosaviales, Picramniales, Trochodendrales, Vitales і Zygophyllales. Багато родин, які в системі класифікації APG II (2003) не були включені в будь-які ряди, в новій системі включені в ті, що існували або в нові ряди: Huaceae — до Oxalidales, Aphloiaceae, Geissolomataceae і Strasburgeriaceae — до Crossosomatales, Picramniaceae — до Picramniales. Більшість родин і родин, в APG II що входили в додатковий список, також знайшли своє місце в новій Системі: до Malpighiales додалися Centroplacaceae та Rafflesiaceae, до Malvales — Cytinaceae, до Santalales — Balanophoraceae, до Ericales — Mitrastemonaceae; у новий ряд Huerteales включено родину Dipentodontaceae

Дослідження, що проводилися останніми роками, підтвердили необхідність включення родин Rafflesiaceae до ряду Malpighiales). Таким чином, рослини з роду Rafflesia з квітками, розмір яких може перевищувати один метр, опинилися в спорідненості з рослинами з роду Euphorbia, квітки яких вимірюються зазвичай декількома міліметрами.

Істотно змінило своє місце розташування ще одна родина, Hydatellaceae, що довгі роки вважалося однією з найбільш еволюційно просунутих груп однодольних рослин. У 2006 році за результатами молекулярних досліджень родину було віднесене до ряду Nymphaeales, тобто виведено з групи monocots. Зовні представники родини не схожі на інших представників порядку Nymphaeales, проте листя Hydatellaceae нагадує перший лист проростка Nymphaeales. Крім того, дуже істотно, що усі представники ряду мають схожу будову зародкового мішка і насінної шкірки (спермодерми), для насіння характерний добре розвинений периспермій.

Ще одно нововведення Системи APG III в порівнянні з APG II і APG I — відмова від використання так званих «брекетованих» родин (тих родин, назви яких мали вигляд [+ …], що означало, що вони можуть розглядатися як самостійно, так і у складі тієї родини, до якої «прикріплені»).

У додатковий список таксонів, які не віднесені ні до яких формальних або неформальних груп, входять в новій Системі лише дві невеликі родини і три роди.

Кладограма 
Нижче представлена кладограма пропонованої системи (усередині груп назви таксонів розташовані за абеткою):

Склад груп 
Нижче для груп системи APG III приведені ряди, що входять до їх складу, і родини (у декількох випадках — окремі роди).

Позначення
 новий ряд — ряд, новий в порівнянні з системою класифікації APG II (2003);
 нова родина — родина, нове в порівнянні з системою класифікації APG II (2003);
 * — родина, яка в Системі APG III входить в інший в порівнянні з Системою APG II ряд (або входить в ряд, якого в Системі APG II не було

Angiosperms 
 Amborellalesновий ряд
 Amborellaceae*
 Nymphaealesновий ряд
 Cabombaceae*
 Hydatellaceae*
 Nymphaeaceae*
 Austrobaileyales
 Austrobaileyaceae
 Schisandraceae
 Trimeniaceae
 Chloranthalesновий ряд
 Chloranthaceae*

Magnoliids 
 Canellales
 Canellaceae
 Winteraceae
 Piperales
 Aristolochiaceae
 Hydnoraceae
 Lactoridaceae
 Piperaceae
 Saururaceae
 Laurales
 Atherospermataceae
 Calycanthaceae
 Gomortegaceae
 Hernandiaceae
 Lauraceae
 Monimiaceae
 Siparunaceae
 Magnoliales
 Annonaceae
 Degeneriaceae
 Eupomatiaceae
 Himantandraceae
 Magnoliaceae
 Myristicaceae

Монокоти 
 Acorales
 Acoraceae
 Alismatales
 Alismataceae (включаючи Limnocharitaceae)
 Aponogetonaceae
 Araceae
 Butomaceae
 Cymodoceaceae
 Hydrocharitaceae
 Juncaginaceae
 Posidoniaceae
 Potamogetonaceae
 Ruppiaceae
 Scheuchzeriaceae
 Tofieldiaceae
 Zosteraceae
 Petrosavialesновий ряд
 Petrosaviaceae*
 Dioscoreales
 Burmanniaceae
 Dioscoreaceae
 Nartheciaceae
 Pandanales
 Cyclanthaceae
 Pandanaceae
 Stemonaceae
 Triuridaceae
 Velloziaceae
 Liliales
 Alstroemeriaceae (включаючи Luzuriagaceae)
 Campynemataceae
 Colchicaceae
 Corsiaceae
 Liliaceae
 Melanthiaceae
 Petermanniaceae
 Philesiaceae
 Rhipogonaceae
 Smilacaceae
 Asparagales
 Amaryllidaceae (включаючи Agapanthaceae, Alliaceae)
 Asparagaceae (включаючи Agavaceae, Aphyllanthaceae, Hesperocallidaceae, Hyacinthaceae, Laxmanniaceae, Ruscaceae, Themidaceae)
 Asteliaceae
 Blandfordiaceae
 Boryaceae
 Doryanthaceae
 Hypoxidaceae
 Iridaceae
 Ixioliriaceae
 Lanariaceae
 Orchidaceae
 Tecophilaeaceae
 Xanthorrhoeaceae (включаючи Asphodelaceae, Hemerocallidaceae)
 Xeronemataceae

Commelinids 
 Dasypogonaceae — родина не включена до будь-якого ряду
 Arecales
 Arecaceae
 Commelinales
 Commelinaceae
 Haemodoraceae
 Hanguanaceae
 Philydraceae
 Pontederiaceae
 Poales
 Anarthriaceae
 Bromeliaceae
 Centrolepidaceae
 Cyperaceae
 Ecdeiocoleaceae
 Eriocaulaceae
 Flagellariaceae
 Joinvilleaceae
 Juncaceae
 Mayacaceae
 Poaceae
 Rapateaceae
 Restionaceae
 Thurniaceae
 Typhaceae (включаючи Sparganiaceae)
 Xyridaceae
 Zingiberales
 Cannaceae
 Costaceae
 Heliconiaceae
 Lowiaceae
 Marantaceae
 Musaceae
 Strelitziaceae
 Zingiberaceae

можливо, сестринська група по відношенню до евдикотів 
 Ceratophyllales
 Ceratophyllaceae

Евдикоти 
 Ranunculales
 Berberidaceae
 Circaeasteraceae (включаючи Kingdoniaceae)
 Eupteleaceae
 Lardizabalaceae
 Menispermaceae
 Papaveraceae (включаючи Fumariaceae, Pteridophyllaceae)
 Ranunculaceae
 Sabiaceae — родина не включено в будь-які ряди
 Proteales
 Nelumbonaceae
 Platanaceae
 Proteaceae
 Trochodendralesновий ряд
 Trochodendraceae*
 Buxalesновий ряд
 Buxaceae*
 Haptanthaceaeновий ряд

core Евдикоти 
 Gunnerales
 Gunneraceae
 Myrothamnaceae
 Dilleniaceae — родина не включена до будь-якого ряду
 Saxifragales
 Altingiaceae
 Aphanopetalaceae
 Cercidiphyllaceae
 Crassulaceae
 Daphniphyllaceae
 Grossulariaceae
 Haloragaceae
 Hamamelidaceae
 Iteaceae
 Pterostemonaceae
 Paeoniaceae
 Penthoraceae
 Peridiscaceae (включаючи Medusandraceae, Soyauxia)*
 Saxifragaceae
 Tetracarpaeaceae

Rosids 
 Vitalesновий ряд
 Vitaceae

Eurosids I (Fabids) 
 Zygophyllalesновий ряд
 Krameriaceae*
 Zygophyllaceae*
 Celastrales
 Celastraceae (включаючи Lepuropetalaceae, Parnassiaceae, Pottingeriaceae)
 Lepidobotryaceae
 Oxalidales
 Brunelliaceae
 Cephalotaceae
 Connaraceae
 Cunoniaceae
 Elaeocarpaceae
 Huaceae*
 Oxalidaceae
 Malpighiales
 Achariaceae
 Balanopaceae
 Bonnetiaceae
 Calophyllaceaeнова родина
 Caryocaraceae
 Centroplacaceae
 Chrysobalanaceae
 Clusiaceae
 Ctenolophonaceae
 Dichapetalaceae
 Elatinaceae
 Erythroxylaceae
 Euphorbiaceae
 Euphroniaceae
 Goupiaceae
 Humiriaceae
 Hypericaceae
 Irvingiaceae
 Ixonanthaceae
 Lacistemataceae
 Linaceae
 Lophopyxidaceae
 Malpighiaceae
 Ochnaceae (включаючи Medusagynaceae, Quiinaceae)
 Pandaceae
 Passifloraceae (включаючи Malesherbiaceae, Turneraceae)
 Phyllanthaceae
 Picrodendraceae
 Podostemaceae
 Putranjivaceae
 Rafflesiaceae*
 Rhizophoraceae
 Salicaceae
 Trigoniaceae
 Violaceae
 Cucurbitales
 Anisophylleaceae
 Begoniaceae
 Coriariaceae
 Corynocarpaceae
 Cucurbitaceae
 Datiscaceae
 Tetramelaceae
 Fabales
 Fabaceae
 Polygalaceae
 Quillajaceae
 Surianaceae
 Fagales
 Betulaceae
 Casuarinaceae
 Fagaceae
 Juglandaceae (включаючи Rhoipteleaceae)
 Myricaceae
 Nothofagaceae
 Ticodendraceae
 Rosales
 Barbeyaceae
 Cannabaceae
 Dirachmaceae
 Elaeagnaceae
 Moraceae
 Rhamnaceae
 Rosaceae
 Ulmaceae
 Urticaceae

Eurosids II (malvids) 
 Geraniales
 Geraniaceae (включаючи Hypseocharitaceae)
 Melianthaceae (включаючи Francoaceae)
 Vivianiaceae (включаючи Ledocarpaceae)
 Myrtales
 Alzateaceae
 Combretaceae
 Crypteroniaceae
 Lythraceae
 Melastomataceae (включаючи Memecylaceae)
 Myrtaceae (включаючи Heteropyxidaceae, Psiloxylaceae)
 Onagraceae
 Penaeaceae (включаючи Oliniaceae, Rhynchocalycaceae
 Vochysiaceae
 Crossosomatales
 Aphloiaceae*
 Crossosomataceae
 Geissolomataceae*
 Guamatelaceaeнова родина
 Stachyuraceae
 Staphyleaceae
 Strasburgeriaceae (включаючи Ixerbaceae)*
 Picramnialesновий ряд
 Picramniaceae*
 Huertealesновий ряд
 Dipentodontaceaeнова родина
 Gerrardinaceaeнова родина
 Tapisciaceae*
 Brassicales
 Akaniaceae
 Bataceae
 Brassicaceae
 Capparaceaeнова родина
 Caricaceae
 Cleomaceaeнова родина
 Emblingiaceae
 Gyrostemonaceae
 Koeberliniaceae
 Limnanthaceae
 Moringaceae
 Pentadiplandraceae
 Resedaceae
 Salvadoraceae
 Setchellanthaceae
 Tovariaceae
 Tropaeolaceae
 Malvales
 Bixaceae (включаючи Cochlospermaceae, Diegodendraceae)
 Cistaceae
 Cytinaceaeнова родина
 Dipterocarpaceae
 Malvaceae
 Muntingiaceae
 Neuradaceae
 Sarcolaenaceae
 Sphaerosepalaceae
 Thymelaeaceae
 Sapindales
 Anacardiaceae
 Biebersteiniaceae
 Burseraceae
 Kirkiaceae
 Meliaceae
 Nitrariaceae (включаючи Peganaceae, Tetradiclidaceae)
 Rutaceae
 Sapindaceae
 Simaroubaceae
 Berberidopsidalesновий ряд
 Aextoxicaceae*
 Berberidopsidaceae*
 Santalales
 Balanophoraceae*
 Loranthaceae
 Misodendraceae
 Santalaceae
 Olacaceae
 Opiliaceae
 Schoepfiaceaeнова родина
 Caryophyllales
 Achatocarpaceae
 Aizoaceae
 Amaranthaceae
 Anacampserotaceaeнова родина
 Ancistrocladaceae
 Asteropeiaceae
 Barbeuiaceae
 Basellaceae
 Cactaceae
 Caryophyllaceae
 Didiereaceae
 Dioncophyllaceae
 Droseraceae
 Drosophyllaceae
 Frankeniaceae
 Gisekiaceae
 Halophytaceae
 Limeaceaeнова родина
 Lophiocarpaceaeнова родина
 Molluginaceae
 Montiaceae
 Nepenthaceae
 Nyctaginaceae
 Physenaceae
 Phytolaccaceae
 Plumbaginaceae
 Polygonaceae
 Portulacaceae
 Rhabdodendraceae
 Sarcobataceae
 Simmondsiaceae
 Stegnospermataceae
 Talinaceaeнова родина
 Tamaricaceae

Asterids 
 Cornales
 Cornaceae (включаючи Nyssaceae)
 Curtisiaceae
 Grubbiaceae
 Hydrangeaceae
 Hydrostachyaceae
 Loasaceae
 Ericales
 Actinidiaceae
 Balsaminaceae
 Clethraceae
 Cyrillaceae
 Diapensiaceae
 Ebenaceae
 Ericaceae
 Fouquieriaceae
 Lecythidaceae
 Marcgraviaceae
 Mitrastemonaceaeнова родина
 Pentaphylacaceae (включаючи Ternstroemiaceae)
 Polemoniaceae
 Primulaceae (включаючи Maesaceae, Myrsinaceae, Theophrastaceae)
 Roridulaceae
 Sapotaceae
 Sarraceniaceae
 Sladeniaceae
 Styracaceae
 Symplocaceae
 Tetrameristaceae (включаючи Pellicieraceae)
 Theaceae

Asterids I (lamiids) 
 Boraginaceae (включаючи Hoplestigmataceae) — родину не включено до будь-якого ряду
 Vahliaceae — родину не включено до будь-якого ряду
 Icacinaceae — родину не включено до будь-якого ряду
 Metteniusaceaeнова родина — родину не включено до будь-якого ряду
 Oncothecaceae — родину не включено до будь-якого ряду
 Garryales
 Eucommiaceae
 Garryaceae (включаючи Aucubaceae)
 Gentianales
 Apocynaceae
 Gelsemiaceae
 Gentianaceae
 Loganiaceae
 Rubiaceae
 Lamiales
 Acanthaceae
 Bignoniaceae
 Byblidaceae
 Calceolariaceae
 Carlemanniaceae
 Gesneriaceae
 Lamiaceae
 Linderniaceaeнова родина
 Lentibulariaceae
 Martyniaceae
 Oleaceae
 Orobanchaceae
 Paulowniaceae
 Pedaliaceae
 Phrymaceae
 Plantaginaceae
 Plocospermataceae
 Schlegeliaceae
 Scrophulariaceae
 Stilbaceae
 Tetrachondraceae
 Thomandersiaceaeнова родина
 Verbenaceae
 Solanales
 Convolvulaceae
 Hydroleaceae
 Montiniaceae
 Solanaceae
 Sphenocleaceae

Asterids II (campanulids) 
 Aquifoliales
 Aquifoliaceae
 Cardiopteridaceae (включаючи Leptaulas)
 Helwingiaceae
 Phyllonomaceae
 Stemonuraceae
 Asterales
 Alseuosmiaceae
 Argophyllaceae
 Asteraceae
 Calyceraceae
 Campanulaceae (включаючи Lobeliaceae)
 Goodeniaceae
 Menyanthaceae
 Pentaphragmataceae
 Phellinaceae
 Rousseaceae
 Stylidiaceae (включаючи Donatiaceae)
 Escallonialesновий ряд
 Escalloniaceae*
 Brunialesновий ряд
 Bruniaceae*
 Columelliaceae (включаючи Desfontainiaceae)*
 Paracryphialesновий ряд
 Paracryphiaceae (включаючи Quintiniaceae)*
 Dipsacales
 Adoxaceae
 Caprifoliaceae (включаючи Diervillaceae, Dipsacaceae, Linnaeaceae, Morinaceae, Valerianaceae)
 Apiales
 Apiaceae
 Araliaceae
 Griseliniaceae
 Myodocarpaceae
 Pennantiaceae
 Pittosporaceae
 Torricelliaceae (включаючи Aralidiaceae, Melanophyllaceae)

Додатковий список 
У додатковий список входять таксони, що не мають в Системі APG III певного місця.

З трьох родин і 15 окремих родів, що входять в аналогічний список Системи APG II, в цьому списку залишилося лише родина Apodanthaceae і рід Gumillea.
 Apodanthaceae
 Cynomoriaceaeнова родина
 Gumillea
 Petenaeaновий рід
 Nicobariodendronновий рід

Алфавітні списки

Список рядів 
Список рядів Системи APG III в алфавітному порядку
Всього в списку — 59 рядів.

Список родин 
Список родин (а також п'яти родів) Системи APG III в алфавітному порядку
Всього в списку — 477 пунктів, з яких 414, — родини, що входять в Систему (у тому числі дві родини з додаткового списку), 58 — родин, які входять до складу інших родин (виділені дрібним шрифтом), ще два пункти — роди Leptaulas і Soyauxia, особливо згадані в Системі як включені до складу родин Cardiopteridaceae і Peridiscaceae відповідно (також виділені дрібним шрифтом); ще три пункти — роди, що входять до складу додаткового списку (Gumillea, Nicobariodendron, Petenaea).

Загальна система класифікації наземних рослин 
У тому ж номері журналу «Botanical Journal of the Linnean Society», в якому була опублікована Система класифікації APG III, вийшла стаття «A phylogenetic classification of the land plants to accompany APG III», автори якої, Марк Чейз і Джеймс Рівіл — одні з основних розробників системи APG III, — пропонують нову систему класифікації наземних рослин (Embryophyta), що знаходиться відповідно до система APG III. На їх думку, в усіх подібних попередніх класифікаціях були завищені ранги вищих таксономічних груп, у тому числі і квіткових рослин. Філогенетичні дослідження показують, що ранг таксона, що об'єднує усі наземні рослини, повинен відповідати вищому рангу окремих таксонів зелених водоростей. Якщо за ранг таких таксонів зелених водоростей прийняти клас, то усі наземні рослини мають бути об'єднані в єдиному класі, в цій статті цей клас визначений як Equisetopsida (згідно загальновизнаної класифікації це єдиний клас відділу Equisetophyta — Хвощеподібні). Відповідно, рангом шістнадцяти великих груп наземних рослин, у тому числі квіткових, має бути підклас (назва цього підкласу для квіткових — Magnoliidae). При такій системі великі групи, що входять в таксон Magnoliidae, можуть розглядатися як таксони в ранзі надрядів.

Див. також 
 Angiosperm Phylogeny Group
 Система APG
 Система APG II
 Система APG IV
 Біологічна класифікація

Примітки

Ресурси Інтернету 
 The APG III paper: An update of the Angiosperm Phylogeny Group classification for the orders and families of flowering plants: APG III
 The LAPG III paper: The Linear Angiosperm Phylogeny Group (LAPG) III: a linear sequence of the families in APG III
 The phylogenetic classification of land plants paper: A phylogenetic classification of the land plants to accompany APG III
 Angiosperm Phylogeny Website at the Missouri Botanical Garden website

Систематика рослин